Борис Неелов:
* Неелов, Борис Васильевич (1876—1956) — военный и политический деятель УНР .
 Неёлов, Борис (род. 1974) — эстонский футболист.